Chittick ist der Familienname folgender Personen:

 Elizabeth Chittick (1908–2009), eine amerikanische Feministin und Vorsitzende der National Woman’s Party
 Neville Chittick (1924–1984), ein britischer Archäologe
 William Chittick (* 1943), ein amerikanischer Religionswissenschaftler